Daniel Dohou Dossou, né le 30 septembre 1959, est un judoka béninois. Il a participé à l'épreuve masculine des poids légers aux Jeux olympiques d'été de 1988. Son dernier résultat est la 19ème place pour les poids léger 71 kg homme aux Jeux Olympiques en 1988.

Références 

Judoka aux Jeux olympiques d'été de 1988
Judoka béninois
Naissance en septembre 1959